Raiden:
 Raiden — серия видеоигр.
 Raiden — первая игра данной серии 1990 года.
 Райден — персонаж серии игр «Mortal Kombat».
 Raiden — блочный алгоритм шифрования типа «Сеть Фейстеля».